Rasche oder Rasché ist der Familienname folgender Personen:
 Christof Rasche (* 1962), deutscher Politiker
 Christoph Rasche (* 1965), deutscher Sportökonom
 Christoph Ludwig Rasche (1584–1645), schwedischer Diplomat und Publizist
 David Rasche (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler
 Ernst Rasche (1926–2018), deutscher Bildhauer
 Friedrich Rasche (1900–1965), deutscher Journalist, Schriftsteller und Herausgeber
 Gal Rasché (* 1960), österreichische Dirigentin und Pianistin
 Heinrich Rasche (1794–1876), deutscher Orgelbauer
 Hermann Rasche (1809–1882), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Jenny Rasche (* 1983), deutsche Sozialarbeiterin
 Johann Christoph Rasche (1733–1805), deutscher Theologe, Numismatiker und Schriftsteller
 Jörg Rasche (* 1950), deutscher Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, Psychoanalyse, Psychotherapie
 Karl Rasche (1892–1951), deutscher SS-Obersturmbannführer, Sprecher der Dresdner Bank in der Zeit des Nationalsozialismus
 Ludwig Rasche (1826–1898), deutscher Eisenhüttendirektor
 Marion Rasche (* 1944), deutsche Filmregisseurin und Dramaturgin
 Paul Rasche (1924–2003), deutscher Sportfunktionär
 Thea Rasche (1899–1971), deutsche Kunstfliegerin und Journalistin
 Thea Rasche (Schauspielerin) (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Ulrich Rasche (* 1969), deutscher Regisseur und Bühnenbildner
 Valentin Georg Rasche (1549–1616), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Willy Rasche (1914–1992), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Raschen